Умео (швед. Umeå) — многозначный термин.

 Умео — город в северной Швеции, центр лена Вестерботтен. 
 Умео (аэропорт) — аэропорт расположенный в 4 километрах от одноимённого города.
 Умео (коммуна) () — коммуна в Швеции.
 Умео (мужской футбольный клуб) — шведский мужской футбольный клуб из одноимённого города.
 Умео (женский футбольный клуб) — шведский женский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Университет Умео